La  christianite   est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
 la phillipsite (décrite par Des Cloizeaux en 1847), dédiée au roi Christian VIII de Danemark.
 l'anorthite (décrite par Teodoro  et Nicola  en 1825), dédiée au prince Christian Frédéric VI de Danemark. Reconnue comme anorthite dès 1835 (Louis Albert , Le Règne minéral, tome deuxième, Paris).

Notes et références